La Villa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Villa, Guerrero, Chilapa de Álvarez, 
 La Villa, Jalisco, Zapotlanejo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar